Автомагистраль D3 (), Будеёвицкая автомагистраль () — строящаяся чешская магистральная автомобильная дорога, которая соединит Прагу с Южночешским краем и Линцем. Запланированная длина 171 км, из которых 42 км построено.

История 

Строительство дороги началось в 1988 году на участке объездной дороги города Табор длинной 3,5 км. После завершения постройки (в 1991) году, однако, участок не был обозначен как автомагистраль (это произошло в 2013 году, когда были достроено продолжение на юг). Продолжение на север было начато в 1991 году и в 1994 ещё 2 км были открыты в половинчатой конфигурации (одна проезжая часть, используемая для проезда в обоих направлениях). Вторая проезжая часть была достроена в 2004-2005 гг. В 2007 году был открыт ещё один участок на север до границы со Среднечешским краем, последние 1,7 км этого участка, до 2009 года были в половинчатой конфигурации. О маршруте продолжения трассы на север ведутся споры. В 2013 году был открыт участок трассы на юг от Табора длинной 25 км. В 2015 году планируется продолжить строительство на юг к городу Ческе-Будейовице.

Перспективы

Маршрут 
~~ ~~ ~~ ! !RP4~~ ~~ ~~ ~~{{BSsplitСреднечешский край|Южночешский край|line=yes}}
  Седлец-Прчице, , ! !RP2q\RP4oRP2\RP2q~~ ,  
 , Бенешов! !STRq\SKRZ-G4uq\STRq~~, Ческе-Будеёвице 
 Хотовины~~70! !RP4
RP2+l\RP4wenRP2\RP2+r
 ! !RP2q\RP2xRP2\RP4oRP2\RP2xRP2\RP2q~~ 
RP2l\RP4wesRP2\RP2rf
RP4~~70~~ Хотовины
 , Ческе-Будеёвице! !STRq\SKRZ-G4uq\STRq~~, Бенешов 
 Табор-Чеканице~~76! !RP4
RP2+l\RP4wnRP2\
  , Писек, Милевско, Табор-Чеканице ! !RP4yRP2q\RP2nswRP2\RP4oRP2\RP2+r\
RP2\RP4esRP2\RP2rf
RP2l\RP4wsRP2\
RP4~~76~~ Табор-Чеканице
  Табор! !RP2q\RP4uRP2\RP2q~~ , Кутна-Гора 
RP2+l\RP4wnsRP2\
RP2!~PET\RP4\
 , Табор! !STRq\SKRZ-G4uq\STRq~~,  
 Табор-Мнешице~~79! !RP4
RP2+l\RP4wensRP2\RP2+r
 Табор, Сезимово-Усти! !RP2q\RP2O\RP4uRP2\RP2O\RP2q~~ Пельгржимов, Хинов 
 Мотель! !RP2q\RP2rf\RP4\RP2l\RP2q~~Спортивный центр 
RP4~~79~~ Табор-Мнешице
 Плана-над-Лужници~~84! !RP4
RP2+l\RP4wnsRP2\
  , Сезимово-Усти! !RP2q\RP2nRP2\RP4oRP2\RP2sRP2\RP2q~~ Хинов 
\RP4ensRP2\RP2rf
RP4~~84~~ Плана-над-Лужници
 Собеслав~~95! !RP4
RP2+l\RP4wnsRP2\
  Собеслав! !RP2q\RP2xRP2\RP4oRP2\RP2sRP2\RP2q~~ ,  
 ! !RP2q\RP2rf\RP4ensRP2\RP2rf\
RP4~~95~~ Собеслав
 Драхов~~100! !RP4
   , ! !RP2q\RP2+r\RP4enRP2\RP2+r\
\RP2eRP2\RP4uRP2\RP2xRP2\RP2q~~ Йиндржихув-Градец, Кардашова-Ржечице 
RP2l\RP4wnsRP2\RP2
\RP4esRP2\RP2rf
RP4~~100~~ Драхов
 , Бенешов! !STRq\SKRZ-G4uq\STRq~~, Ческе-Будеёвице 
  Собеслав! !RP2q\RP4oRP2\RP2q~~  
Лужнице! !WASSERq\RP4oW\WASSERq~~Лужнице
 непостроенный участок ! !RP4~~ конец непостроенного участка 
 Весели-над-Лужници~~104! !RP4
RP2+l\RP4wnsRP2\
RP2\RP4enRP2\RP2+r
\RP2l\RP4uRP2\RP2nseRP2\RP2q~~ 
\RP4esRP2\RP2rf
RP4~~104~~ Весели-над-Лужници
RP4yRP2
   Ческе-Будеёвице, Линц! !RP2~~  Ческе-Будеёвице, Линц 
}}

Описание маршрута 

Построенный участок начинается населенном пункте Мезно на южной границе Среднечешского края, от которого ведет на юг и вскоре пересекает границу с Южночешским краем. В Южночешском крае обходит с востока города Табор, Сезимово-Усти и Собеслав. Построенный участок заканчивается около .

Примечания 

Автомагистрали Чехии